Serbski powědar a kurěr () — общественно-политическая ежемесячная газета на верхнелужицком языке, выходившая с 1809 по 1812 года в Будишине. Газету издавал серболужицкий журналист и писатель Ян Богухвал Дейка (1779—1853).

Целью газеты было культурное и политическое возрождение серболужицкого народа. На страницах газеты публиковались статьи, касавшиеся различных политических и культурных вопросов того времени. Газета несколько раз меняла своё название. В первом номере газеты Ян Богухвал Дейка поместил программное заявление о целях газеты, в котором обещал давать объяснение политической ситуации в Европе.

В связи с ужесточившейся цензурой издание газеты прекратилось в апреле 1812 года.

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 67, 74, ISBN 5-7576-0063-2
 Ein kleines Lexikon — Sorben/Serbja. Domowina-Verlag, Bautzen 1989, ISBN 3-7420-0405-0

Ссылки 
 Periodika

Газеты на верхнелужицком языке